Indianapolis 500 1929 je bila sedemnajsta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis in prva neprvenstvena dirka Grandes Épreuves v sezoni Velikih nagrad 1929. Potekala je 30. maja 1929.

Rezultati

1929 v športu
Sezona Velikih nagrad 1929
1929